Puchar Niemiec w koszykówce mężczyzn (niem. Deutscher Pokalsieger) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Niemiecką Federację Koszykówki dla niemieckich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Niemiec – rozgrywki w hierarchii ważności, w niemieckiej koszykówce.

Historia 
Turniej pucharowy został stworzony przed rozpoczęciem sezonu 1966/67, przez Niemiecka Federację Koszykówki. Pierwszy finał rozgrywek miał miejsce 11 czerwca 1967 roku w Oberhausen. Od 1993 puchar jest rozgrywany w formacie final four w trakcie jednego weekendu. Zespół reprezentujący gospodarza turnieju staje się automatycznie jednym z uczestników zmagań finałowej czwórki. Pozostałe trzy drużyny awansują do strefy półfinałowej w wyniku zmagań ćwierćfinałowych ze zwycięzcami wcześniejszych rund.

Zwycięzcy 

 1966-67 Osnabrück
 1967-68 Bayern Munich
 1968-69 Gießen 46ers
 1969-70 Bayer Leverkusen
 1970-71 Bayer Leverkusen
 1971-72 Wolfenbüttel
 1972-73 Gießen 46ers
 1973-74 Bayer Leverkusen
 1974-75 Hagen
 1975-76 Bayer Leverkusen
 1976-77 Heidelberg
 1977-78 Heidelberg
 1978-79 Gießen 46ers

 1979-80 Saturn Köln
 1980-81 Saturn Köln
 1981-82 Wolfenbüttel
 1982-83 Saturn Köln
 1983-84 Göttingen
 1984-85 Göttingen
 1985-86 Bayer Leverkusen
 1986-87 Bayer Leverkusen
 1987-88 Bayreuth
 1988-89 Bayreuth 
 1989-90 Bayer Leverkusen
 1990-91 Bayer Leverkusen
 1991-92 TTL Bamberg 

 1992-93 Bayer Leverkusen
 1993-94 Hagen 
 1994-95 Bayer Leverkusen
 1995-96 Ratiopharm Ulm
 1996-97 Alba Berlin
 1997-98 Trier
 1998-99 Alba Berlin
 1999-00 Skyliners Frankfurt
 2000-01 Trier
 2001-02 Alba Berlin
 2002-03 Alba Berlin
 2003-04 Köln 99ers 
 2004-05 Köln 99ers 

 2005-06 Alba Berlin
 2006-07 Köln 99ers 
 2007-08 Artland Dragons
 2008-09 Alba Berlin
 2009-10 Brose Bamberg
 2010-11 Brose Bamberg
 2011-12 Brose Bamberg
 2012-13 Alba Berlin
 2013-14 Alba Berlin
 2014-15 EWE Oldenburg
 2015-16 Alba Berlin
 2016-17 Brose Bamberg

Finały

Tytuły według klubu

Zobacz też 
 Niemiecka Bundesliga Koszykarska – BBL

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Basketball Bundesliga 
 History of German Basketball 

Koszykówka w Niemczech